Lights in the Night to kolejny studyjny album australijskiego zespołu Flash and the Pan wydany w roku 1980.

Lista utworów 

Albumy Epic Records
Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1980